Адам Рага (; 6 апреля 1982, Ульдекона) — испанский мототриалист, 6-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Испании, 25-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании.

Спортивная карьера 

Первый мотоцикл отец купил Адаму, когда тому было всего 2 года и 10 месяцев, хотя по его собственному признанию ездить он научился значительно позже. В 1995 году Рага выиграл свой первый титул, став чемпионом Каталонии по мототриалу в молодёжной категории (Catalan Cadet Trials Championship). В 1997 году в первый раз стал чемпионом Испании по мототриалу. В 2000 году Рага выигрывает свежеобразованный Молодёжный чемпионат мира по мототриалу, а в 2003-м дебютировал во взрослом Чемпионате мира. Всего Рага становился чемпионом мира шесть раз: 4 в Чемпионате мира в закрытых помещениях (2003, 2004, 2005, 2006) и дважды — на открытом воздухе (2005, 2006).

Интересно, что с 2007 по 2021 год в течение 15 сезонов подряд Адам Рага становится вице-чемпионом мира в триале на открытом воздухе, уступая одному и тому же пилоту — Тони Боу. 

В 2005 году Адам Рага за один сезон стал Чемпионом мира по триалу на открытом воздухе, Чемпионом мира по триалу в закрытых помещениях, Чемпионом Испании по триалу на открытом воздухе, Чемпионом Испании по триалу в закрытых помещениях, а также победителем «Триала Наций» в составе испанской команды. Он стал первым из двух пилотов — обладателей подобного достижения (второй — Тони Боу, повторявший его четырежды).

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Ссылки 
 Адама Раги на сайте FIM
 Адам Рага на Facebook
 Адам Рага в Instagram
 Адам Рага в Twitter

Примечания 

 Родившиеся 6 апреля
 Родившиеся в 1982 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Испании
 Мототриалисты